Karlic ist der Familienname folgender Personen:

 Estanislao Esteban Karlic (* 1926), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Paraná
 Petar Karlić (1877–1940), kroatischer Historiker und Schriftsteller

Siehe auch: Karlik